Creație ori creator se poate referi la:

În religie și filozofie:

 Creația, sau credința originară, povestiri despre modul în care lumea sau o cultură ar fi început.
 Creația conform Genezei, creația așa cum este percepută în Geneza (sau Cartea Creației) a iudaismului și creștinismului. 
Creația (teologie), credința că Dumnezeu sau zeii ar fi creat Universul. 
Creatio ex nihilo (în românește: creația din nimic), credința că o zeitate a creat universul din neant, mai degrabă decât din materie sau energie preexistente.
Creaționism, o ideologie asociată nu doar cu crearea Universului de către Dumnezeu, ci și cu evenimente ulterioare creației, incluzând crearea animalelor și a omului.

În știință:
Creare de materie, apariția particulelor elementare din procese fizice cum ar fi crearea de perechi de particule; procesul opus anihilării.
Operator de creare, un operator care crește cu unu numărul particulelor dintr-o anumită; o reprezentare abstractă a creării de materie. 
Invenție, acțiunea de a crea un nou proces sau dispozitiv.

În arte:

Kreator, o formatie germană de thrash metal.